Референдумы в Швейцарии проходили 16 февраля, 17 мая, 27 сентября и 6 декабря 1992 года. Всего было проведено 15 референдумов. В феврале прошло два референдума по народным инициативам «за финансово-доступное медицинское страхование» и «за резкое и поэтапное ограничение экспериментов над животными». Оба предложения были отклонены избирателями. В мае прошло 7 референдумов: по присоединению к Бреттон-Вудской системе и по вкладу в неё (оба одобрены), по федеральному закону о водопротекции (одобрен), по народной инициативе «за восстановление наших вод» (отвергнут), по федеральной резолюции на народную инициативу «против врачебных ошибок и генной технологии человека» (одобрена), по федеральной резолюции о создании гражданской альтернативы военной службе (одобрена), по изменениям Швейцарского уголовного кодекса и военного устава в отношении сексуальной честности (одобрен).

В сентябре проходили референдумы по федеральной резолюции о строительстве трансальпийской железной дороги (одобрен), по федеральном закону о постановлениях Федерального собрания (одобрен), по федеральным законам о зарплатах и о тратах членов Федерального собрания (оба отклонены), по поправке к закону о гербовом сборе (одобрен) и по федеральному закону о сельских угодьях (одобрен).

В декабре прошёл единственный референдум по федеральной резолюции о Европейской экономической зоне, которая была отклонена небольшим большинством голосов избирателей.

Результаты

Референдум о Европейской экономической зоне по кантонам

Примечания 

Референдумы 1992 года
1992 год в Швейцарии
1992